Joustra steht für:

 Arendo Joustra (* 1957), niederländischer Journalist
 Joustra (Spielzeug), französischer Spielzeughersteller